Аде — топоним. Может означать:

 Аде () — район (фрегезия) в Португалии, округ Гуарда.
 Аде () — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Аде () — коммуна в Чаде, регион Сила.
  — село в Косово.